Graseule steht für:

zwei Arten der Schleiereulen:
 Afrika-Graseule (Tyto capensis)
 Östliche Graseule (Tyto longimembris)
sowie verschiedene Arten der Eulenfalter: